Цви Салитерник (при рождении Герш Хаимович Салитерник; 16 мая 1897, Проскуров — 17 октября 1993, Иерусалим) — израильский учёный-энтомолог. Лауреат Государственной премии Израиля по медицине (1962).

Биография 
Начал изучать медицину в Киеве, но оставив учёбу эмигрировал в 1919 в Эрец-Исраэль. Изучал биологию в Еврейском университете в Иерусалиме (получил докторскую степень в 1946). С 1921 инспектор антималярийных мероприятий, проводимых медицинской организацией Гадасса. В 1949 организовал и возглавил (до 1962) отдел по борьбе с малярией при Министерстве здравоохранения Израиля. В 1962 был удостоен Государственной премии Израиля по медицине за вклад по борьбе с малярией. Описал один подвид кровососущих комаров .

Публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Салитерник, Цви

Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Лауреаты Государственной премии Израиля
Энтомологи XX века
Диптерологи по алфавиту
Энтомологи Израиля
Энтомологи по алфавиту